Skanseparken kan henvise til flere artikler:

 Skanseparken (Aalborg)
 Skanseparken (Aarhus)
 Skanseparken - boligområde i Fredericia